Гонгора () — род эпифитных многолетних травянистых растений семейства Орхидные.

Включает около 70 видов.

Распространение: Центральная и Южная Америка, Тринидад.

Аббревиатура родового названия в коммерческом и любительском цветоводстве — Gga.

Синонимы 
 Acropera Lindl., 1833

Этимология 
Род назван в честь Antonio Caballero y Gongora.

Биологическое описание 
Симподиальные растения средних размеров. Туберидии мясистые, булавовидные, двулистные. Листья кожистые, широколанцетные, складчатые, с четко выделяющимися жилками.Соцветие кистевидное, выходит из основания туберидия, поникающее, так что губа цветка располагается сверху. Цветки разнообразной окраски, у многих видов обладают сильным и приятным ароматом. Средний чашелистик сросшийся с колонкой, направленные вверх, вытянутый; боковые отогнуты от её основания.  Губа сросшаяся с основанием колонки, узкая, мясистая, трехлопастная. Боковые лопасти толстые, прямые, рожковидные; средняя — сплющенная или мешковидная, выямчатая. Колонка тонкая, дуговидно изогнутая. Поллиниев — 2.

Виды 

Список видов по данным Королевских ботанических садов в Кью по данным на 8.08.09:
 Gongora aceras Dressler, 1971
 Gongora alfieana R.Rice, 1998
 Gongora amparoana Schltr., 1923
 Gongora arcuata G.Gerlach & Toulem., 2001
 Gongora armeniaca (Lindl.) Rchb.f., 1854
 Gongora armeniaca subsp. armeniaca.
 Gongora armeniaca subsp. cornuta (Klotzsch) Whitten, 1991
 Gongora aromatica Rchb.f., 1854
 Gongora atropurpurea Hook., 1825
 Gongora beyrodtiana Schltr., 1906
 Gongora boracayanensis Jenny, 2008
 Gongora bufonia Lindl., 1841
 Gongora cassidea Rchb.f., 1864
 Gongora catilligera R.Rice, 2001
 Gongora charontis Rchb.f., 1876
 Gongora chocoensis Jenny, 1990
 Gongora claviodora Dressler, 1972
 Gongora colombiana Jenny, 1990
 Gongora cruciformis Whitten & D.E.Benn., 1994
 Gongora dressleri Jenny, 1993
 Gongora dylaniana R.Rice, 2003
 Gongora ecornuta Jenny, 1983
 Gongora erecta Whitten & D.E.Benn., 1998
 Gongora escobariana Whitten, 1991
 Gongora flaveola Rchb.f., 1886
 Gongora fulva Lindl., 1839
 Gongora galeata (Lindl.) Rchb.f., 1854
 Gongora galeottiana A.Rich., 1845
 Gongora garayana R.Rice, 2000
 Gongora gibba Dressler, 1972
 Gongora glicensteiniana Jenny, 2008
 Gongora gratulabunda Rchb.f., 1857
 Gongora grossa Rchb.f., 1877
 Gongora hirtzii Dodson & N.H.Williams, 1989
 Gongora histrionica Rchb.f., 1854
 Gongora hookeri (Klotzsch & H.Karst.) R.Rice, 2004
 Gongora horichiana Fowlie, 1965
 Gongora ileneana G.Gerlach & Heider, 2001
 Gongora ilense Whitten & Jenny, 1992
 Gongora irmgardiae Jenny, 1993
 Gongora lagunae G.Gerlach, 1995
 Gongora latibasis (C.Schweinf. & P.H.Allen) Jenny, 1993
 Gongora latisepala Rolfe, 1918
 Gongora leucochila Lem., 1845
 Gongora maculata Lindl., 1833
 Gongora maculata var. lactea Teusch., 1966
 Gongora maculata var. maculata.
 Gongora meneziana V.P.Castro & G.Gerlach, 2006
 Gongora minax Rchb.f., 1866
 Gongora nigrita Lindl., 1839
 Gongora nigropunctata Schltr., 1921
 Gongora odoratissima Lem., 1847
 Gongora pardina Jenny, 1985
 Gongora passiflorolens R.Rice, 2002
 Gongora pleiochroma Rchb.f., 1860
 Gongora portentosa Linden & Rchb.f., 1869
 Gongora pseudoatropurpurea Jenny, 1990
 Gongora quinquenervis Ruiz & Pav., 1798
 Gongora retrorsa Rchb.f., 1854
 Gongora rosea (Cogn.) R.Rice, 2002
 Gongora rubescens R.Rice, 2002
 Gongora rufescens Jenny, 1985
 Gongora saccata Rchb.f., 1854
 Gongora sanderiana Kraenzl., 1896
 Gongora scaphephorus Rchb.f. & Warsz., 1854
 Gongora seideliana Rchb.f., 1852
 Gongora similis Rchb.f., 1881
 Gongora sphaerica Jenny, 1993
 Gongora superflua Rchb.f., 1873
 Gongora tracyana Rolfe, 1912
 Gongora tridentata Whitten, 1991
 Gongora truncata Lindl., 1843
 Gongora unicolor Schltr., 1923
 Gongora vitorinoana Chiron & L.C.Menezes, 2008

Все виды рода Gongora входят в Приложение II Конвенции CITES. Цель Конвенции состоит в том, чтобы гарантировать, что международная торговля дикими животными и растениями не создаёт угрозы их выживанию.

В культуре 
В зависимости от экологии вида растения относятся к теплой или умеренной температурной группе. Требуют притенения от прямых солнечных лучей. Как правило после цветения у растений наступает период покоя длящийся около 2 недель. Выращивают в подвесных корзинках для эпифитов или на блоках.

Болезни и вредители

Примечания

Литература 
 Jenny, R. (1993) Monograph of the Genus Gongora Ruiz & Pavon. Koeltz Scientific Books, Illinois.
 W. Mark Whitten, Norris H. Williams and Mark W. Chase Subtribal and generic relationships of Maxillarieae (Orchidaceae) with emphasis on Stanhopeinae: combined molecular evidence, American Journal of Botany. 2000; 87:1842-1856
 W. Mark Whitten, Norris H. Williams, and Mark W. Chase (2000) "Subtribal and Generic Relationships of Maxillarieae (Orchidaceae) with Emphasis on Stanhopeinae: Combined Molecular Evidence, " in: American Jour. of Botany 87(12): 1842—1856

Ссылки 
 Фотографии представителей рода Gongora.
 Nina Rach. The Genus Gongora.
 Видовые очерки и фотографии на сайте Internet Orchid Species Photo Encyclopedia 
 Таксономия на сайте Tropicos 

Орхидные
Комнатные растения
Флора Юго-Восточной Азии
Таксоны растений, названные в честь людей